Sorgenfri Station er en station på Nordbanen, og er dermed en del af S-togs-systemet i København. Den dækker den sydlige del af Virum, og er navngivet efter det nærliggende Sorgenfri Slot. I forbindelse med anlægget af Omfartsvejen blev stationen 9. oktober 1955 flyttet 250 meter mod nordvest.

Sorgenfri Station har både trapper og elevator.

Galleri

Antal rejsende 
Ifølge Østtællingen var udviklingen i antallet af dagligt afrejsende med S-tog:

Noter

Eksterne henvisninger 

 Sorgenfri Station på dsb.dk

S-togs-stationer
Station